Алма има више значења:
 Алма (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Алма (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Алма (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Алма (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Алма (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Алма (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Алма (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Алма (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Алма (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Алма (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Алма (криптозоологија), наводно човеколико створење
 Atacama Large Millimeter Array, систем радио телескопа у Чилеу
 Алма (Квебек)
 Алма (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт